Смъртоносно влияние () е американски филм от 1998 година.

Сюжет

Актьорски състав

Награди и номинации

Външни препратки 
 

Филми от 1998 година
Американски научнофантастични филми
Филми за бедствия
Филми на „Парамаунт“
Филми на „Дриймуъркс Пикчърс“